Il torneo di singolare femminile ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro del 2016 si è svolto dal 6 al 13 agosto all'Olympic Tennis Center nel Barra Olympic Park di Barra da Tijuca su campi di cemento outdoor I match si sono svolti al meglio dei due set su tre, finale compresa.

Calendario

Medagliere

Qualificate 
Il 6 giugno 2016 l'ITF ha diramato la lista delle tenniste iscritte al torneo. Di seguito è riportato l'elenco completo ordinato in base al ranking WTA del 6 giugno 2016. Sono qualificate le prime 56 tenniste del ranking, più 8 invitate dalla federazione internazionale e dalla commissione tripartita (rispettivamente sei e due), per un massimo di quattro tenniste per nazione. Nel caso in cui, fra le prime 56 tenniste del ranking mondiale, vi fossero più di quattro giocatrici della stessa nazione, quelle in eccesso vengono escluse in favore di altre ripescate dalle posizioni immediatamente successive alla 56ª.

Teste di serie 

  Serena Williams (terzo turno)
  Angelique Kerber (finale, argento)
  Garbiñe Muguruza (terzo turno)
  Agnieszka Radwańska (primo turno)
  Venus Williams (primo turno)
  Roberta Vinci (primo turno)
  Madison Keys (semifinale, quarto posto)
  Svetlana Kuznecova (terzo turno)

<li>  Carla Suárez Navarro (terzo turno)
<li>  Johanna Konta (quarti di finale)
<li>  Petra Kvitová (semifinale, bronzo)
<li>  Timea Bacsinszky (primo turno)
<li>  Samantha Stosur (terzo turno)
<li>  Anastasia Pavlyuchenkova (secondo turno)
<li>  Elina Svitolina (quarti di finale)
<li>  Barbora Strýcová (secondo turno)

Tabellone 

 TRI = Invitata dalla Commissione tripartitica
 IP = Invitata dall'ITF
 Alt = Alternate
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Ritirata
 d = Squalificata

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Tennis ai Giochi della XXXI Olimpiade